У́лица Полосу́хина — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Фили-Давыдково.

История 
Улица получила своё название 3 декабря 1966 года в память о командире 32-й стрелковой дивизии, прославившейся в боях у озера Хасан на Дальнем Востоке в 1938 году и в оборонительных боях в районе Можайска на Бородинском поле, В. И. Полосухине (1904—1942), погибшем в бою при освобождении Московской области.

Расположение 
Улица Полосухина проходит от Малой Филёвской улицы на северо-запад до Большой Филёвской улицы. У северо-западного конца улицы начинается Филёвский парк, в котором расположена усадьба «Кунцево».

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт

Автобус 
 109: от Малой Филёвской улицы до Большой Филёвской улицы.

Метро 
 Станция метро «Пионерская» Филёвской линии — восточнее улицы, на Малой Филёвской улице.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей